Volksparkstadion steht für folgende Sportstätten:

 Volksparkstadion, Heimspielstätte des Hamburger SV
 Volksparkstadion (Berlin), Stadion im Berliner Volkspark Mariendorf
 Volksparkstadion (Neuruppin), eine Arena für Sportwettkämpfe in Neuruppin
 Volksparkstadion (Lutherstadt Wittenberg), Heimspielstätte des FC Grün-Weiß Piesteritz
 Volksparkstadion (Klütz), Heimspielstätte des SV Klütz
 Flensburger Stadion in Flensburg
 Fuchs-Park-Stadion in Bamberg (bis 2009 Volksparkstadion)